Polná bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:
 Polná, Stadt im Okres Jihlava
 Polná na Šumavě, Gemeinde im Okres Český Krumlov
 Polná (Hazlov), Ortsteil von Hazlov, Okres Cheb